Che fece per viltade il gran rifiuto – 60º verso del III Canto dell'Inferno dantesco
Abdicazione di Papa Celestino V – Papa dal 29 agosto al 13 dicembre 1294